Giovanni Improta – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano (1948)
Guido Improta – politico e dirigente d'azienda italiano (1966)
Pasquale Improta – politico e imprenditore italiano
Riccardo Improta – calciatore italiano (1993)
Umberto Improta – poliziotto e funzionario italiano (1932-2002)